Alekos Apostolidīs – cestista greco
 Giōrgos Apostolidīs – cestista greco
 Kyriakos Apostolidīs – ex calciatore greco